Antoni Escudero i Martínez (Salobre, Albacete, 1954), empresari espanyol.
 David Castedo Escudero (Palma, Illes Balears, 1974), futbolista balear 
 Francesc Escudero i Ribot (Llançà, Alt Empordà, 1930 - Barcelona, 2012), arquitecte català 
 Francisco Escudero (Zarautz, 1912 – Sant Sebastià, 2002), compositor basc 
 Francisco Gabriel Escudero i Martínez (Rafal, 1966), futbolista valencià 
 Isabel Escudero Pitarch (Borriana, 1950), política valenciana 
 Jaime Escudero Etxebarria (Bilbao, 1923), futbolista basc 
 José Antonio Escudero López (Barbastre, 1936), historiador i polític aragonès, senador i eurodiputat 
 Josep Fèlix Escudero i Pitarch (Atzeneta del Maestrat, 1946), escriptor valencià en català i castellà 
 Leny Escudero (Aurizberri, Navarra, 1932), cantant francés 
 Martín José Escudero Sirerol (Maó, Menorca, 1942), economista i polític menorquí 
 Miquel Escudero i Claveguera (Reus, 1945-1978), poeta català 
 Sergio Escudero Palomo (Valladolid, 1989), futbolista espanyol 
 Xavi Escudero Gonzálvez (Terrassa, 1977), punxadiscos i productor musical de màkina i hardcore.